Села:
 Плотича — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район
 Плотича — Тернопільська область, Тернопільський район